Wegerhof bezeichnet mehrere Orte in Deutschland:

einen Ortsteil der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen; siehe Wegerhof (Wipperfürth)
einen Ortsteil der Stadt Hückeswagen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen; siehe Wegerhof (Hückeswagen)
einen Ortsteil der Stadt Halver im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen; siehe Wegerhof (Halver)
Siehe auch:
 Weegerhof
 Weghof
 Weghofer